Манли има више значења:
 Манли (Ајова)
 Манли (Небраска)